Эльфинстон () может означать:

Географические объекты 
Австралия
 
 , Квинсленд
 , Квинсленд

Канада
 
 

Шотландия

Группы и титулы 
 , клан в Шотландии
 , титул в Пэрстве Шотландии

Учебные заведения 
  в Мумбаи
  в Абердинском университете
  в Мумбаи

Фамилия 
 см. Элфинстон (фамилия) — список однофамильцев

